Karl Emanuel ist der Name folgender Personen:

Karl Emanuel I. (1580–1630), Herzog von Savoyen
Karl Emanuel II. (1634–1675), Herzog von Savoyen
Karl Emanuel III. (1730–1773), König von Sardinien
Karl Emanuel IV. (1796–1802), König von Sardinien
Karl Emanuel (Hessen-Rotenburg) (1746–1812), Landgraf von Hessen-Rotenburg